Miejsca
 Makarow – miasto w Rosji, w obwodzie sachalińskim
 Makarów – osiedle na Ukrainie
 (5545) Makarov – asteroida

Osoby o tym nazwisku
 Aleksandr Makarow (ur. 1951) – radziecki lekkoatleta, który specjalizował się w rzucie oszczepem
 Dmitrij Makarow (ur. 1983) – rosyjski hokeista
 Igor Makarow (ur. 1987) – rosyjski hokeista
 Hennadij Makarow (ur. 1939) – piłkarz
 Konstantin Makarow (1931-2011) – radziecki wojskowy, admirał
 Nikołaj Makarow (konstruktor) (1914-1988) – rosyjski konstruktor broni
 Nikołaj Makarow (wojskowy) (ur. 1949) – rosyjski wojskowy, generał
 Nikołaj Makarow (kolarz) (ur. 1958) – kolarz
 Oksana Makarow (ur. 1971) – rosyjska lekkoatletka
 Oleg Makarow (1933-2003) – inżynier-mechanik
 Ołeh Makarow (ur. 1929)
 Siergiej Makarow (hokeista) (ur. 1958) – radziecki i rosyjski hokeista
 Siergiej Makarow (oszczepnik) (ur. 1973) – rosyjski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem
 Siergiej Makarow (siatkarz) (ur. 1980) – siatkarz reprezentacji Rosji
 Stiepan Makarow (1849-1904) – rosyjski wojskowy, admirał
 Witalij Makarow (ur. 1974) – rosyjski judoka

Wojskowość
 Pistolet PM (Makarow)
 Nabój 9 × 18 mm Makarowa
 Admirał Makarow – nazwa okrętów rosyjskich